Dies ist eine Liste der Ministerpräsidenten des Königreichs Dänemark.

Liste der dänischen Regierungschefs 

Anmerkung: Die in Dänemark gebräuchlichen Parteikürzel bezeichnen Sozialdemokraten (S), linksliberale Det Radikale Venstre (RV), Konservative (K) und rechtsliberale Venstre (V).

Siehe auch 
 Liste der Regierungen Dänemarks
 Liste der Ministerien in Dänemark

!
Danemark